In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale delle Isole Cook.

Collegamenti esterni

 
Cookiana